Gouden week (Japan), een reeks feestdagen in Japan gedurende de eerste week van mei
Gouden week (China), een reeks Chinese feestdagen in januari, februari en oktober